Арто́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (округ Шатору).

Муниципалитет расположен на расстоянии около 250 км к югу от Парижа, 140 км к югу от Орлеана, 13 км к югу от Шатору.

Население 
Население — 1 021 человек (2007).